Steuchius kan avse:

 Petrus Erici Steuchius (1605–1683), svensk superintendent och hovpredikant.
 Mattias Steuchius (1644–1730), den föregåendes son; svensk ärkebiskop 1714–1730.
 Johannes Steuchius (1676–1742), den föregåendes son; svensk ärkebiskop 1730–1742.

Se även
 Steuch – en svensk adlig ätt

Svenska efternamn